La Coupe du  novembre était une compétition de football créée par la Fédération algérienne de football, dans le but de permettre aux clubs de première et deuxième division (soit 64 clubs en tout) de combler le vide de début de saison causé par la préparation des assemblées générales de la FAF.

C'est une sorte de "Coupe de la Ligue" même si elle n'en a pas le nom car elle ne concernait qu'un certain niveau dans la hiérarchie du football algérien. La compétition se déroule sur un mois, celui d'octobre en 2 tours bien distincts, soit une phase de groupe qui est en même temps éliminatoire et une phase à élimination directe. Cette  phase éliminatoire prend fin avec la finale qui se joue au Stade du 5 juillet 1962 à Alger, précisément le  novembre, d'où le nom de la compétition.

Afin de motiver les équipes il a été promis au vainqueur du trophée le gain d'un  DA et au finaliste la somme de  DA. À noter également qu'en parallèle de la compétition au stade des quarts de finale, les vaincus qui ne peuvent participer car éliminés sont repêchés dans un autre tournoi appelé "Coupe de la Consolation", dont le vainqueur empochera la somme de  DA et le finaliste  DA.

Calendrier de la compétition 
Comme il ne s'agit que d'un tournoi ayant lieu avant le début du championnat, la compétition ne se déroule que sur un mois celui d'octobre. Ainsi La Fédération algérienne de football arrête les dates de cette coupe sans interruptions avec un début le  correspondant à la  journée de la phase éliminatoire de groupe et un dénouement le  correspondant à la finale de la compétition qui aura lieu au Stade du 5 juillet 1962 à Alger.

64 équipes participent au départ car les clubs de première (16) et deuxième division (48) sont conviés. Toutefois seulement 8 équipes parviennent en quart de finale, car chaque journée de la  phase est éliminatoire; le nombre passe de 64 à 32 à l'issue de la  journée, de 32 à 16 à l'issue de la , puis de 16 à 8 à la fin de la  et dernière journée.

Déroulement de la compétition 
La compétition se déroule donc en deux phases bien distinctes. Il y a tout d'abord une première phase dite phase de poule, ou phase de groupe, regroupant soixante-quatre équipes, qui se joue en trois journées, chacune éliminatoire car chaque groupe est composé de seize équipes. Ce qui veut dire que chaque match est unique et il n'y a donc pas de retour et que le vaincu d'un match est automatiquement éliminé. Puis les huit qualifiés des quatre poules s'affrontent dans une phase à élimination directe après un tirage au sort et qui débute au stade des quarts de finale.

Ces quatre groupes sont appelés groupes EST, CENTRE-EST, CENTRE-OUEST et OUEST; par ailleurs le match se déroule sur le terrain du  au sort durant cette phase. Ensuite à partir des quarts de finale les rencontres sont toutes sur terrain neutre et désigné au moment du tirage au sort.

La finale de la "Coupe du  novembre" quant à elle se jouera au Stade du 5 juillet 1962 à Alger.

Coupe du  novembre 
La "Coupe du  novembre" débute par une phase de groupe éliminatoire, il s'agit du premier tour de la compétition. Les 64 clubs sont donc répartis selon leurs affinités territoriales en 4 groupes de 4 et disputent au moins un match. Comme le tournoi ne se déroule que sur un mois, celui précédant le début du championnat, chaque rencontre se fait en une partie unique sur le terrain de la  équipe tirée, il n'y a pas de match retour. Le perdant est automatiquement éliminé de sorte qu'à la fin des 3 journées seuls 8 clubs accéderont à la  phase dite à élimination directe qui débute par les quarts de finale. Par ailleurs les derniers vaincus de la  phase pourront se rattraper avec la "Coupe de la Consolation" qui aura lieu en parallèle de la  phase de la Coupe du  novembre.

Trente-deuxièmes de finale 
Les matchs de Trente-deuxièmes de finale se sont joués le Dimanche    .

Groupe Est

Groupe Centre-Est

Groupe Centre-Ouest

Groupe Ouest

Seizièmes de finale 
Les matchs de Seizièmes de finale de finale se sont joués le Lundi .

Groupe Est

Groupe Centre-Est

Groupe Centre-Ouest

Groupe Ouest

Huitièmes de finale 
Les matchs de Huitièmes de finale se sont joués le Jeudi .

Groupe Est

Groupe Centre-Est

Groupe Centre-Ouest

Groupe Ouest

Quarts de finale 
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le Jeudi .

Groupe Est

Groupe Centre-Est

Groupe Centre-Ouest

Groupe Ouest

Demi-finales 
Les demi-finales se sont déroulées le  de même que les demi-finales de la coupe de consolation

Finale 
La finale a eu lieu au Stade 5 juillet 1962 à Alger.

Tableau récapitulatif 
( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation; f = Victoire par forfait

La Coupe de Consolation

Quarts de finale 
Les matchs de Huitièmes de finale se sont joués le Jeudi

Demi-finales 
Les demi-finales se sont déroulées le

Finale de Consolation 
La finale a eu lieu au Stade du 20-Août-1955 à Alger.

Tableau récapitulatif

Notes et références

Notes 
Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Voir également 
 Championnat d'Algérie de football 1997-1998
 Coupe d'Algérie de football 1997-1998

Sources 
Presses
 El Moudjahid Année 1997.

1997-1998
Saison 1997-1998 de football en Algérie